Wale kan syfta på:

Wale (artist) – amerikansk artist
Wale (auktor) – en auktorsförkortrning
HMS Wale (3) – jagare i svenska flottan

Se även
Vale – fornnordisk gud